

Persone
Geri Palamara – artista, cantautore e pittore italiano
Giovanni Palamara – politico italiano, ex sindaco di Reggio Calabria
Luca Palamara – magistrato italiano, già presidente dell'ANM
Rocco Palamara – magistrato italiano, padre di Luca
Tank Palamara – chitarrista italiano, figlio di Geri

Altro
Palamara – 'ndrina di Africo, località dell'Aspromonte in Calabria